Волна́ — два женских футбольных клуба.
 Волна (женский футбольный клуб, Нижний Новгород) (1987—1994).
 Волна (женский футбольный клуб, Санкт-Петербург) (1989—1992).

См. также 
 Волна (значения)#Спорт